Појам Одеса може да се односи на:
Одеса, град у Украјини
Одеса (Вашингтон), град у САД у држави Вашингтон.
Одеса (Делавер), град у САД у држави Делавер
Одеса (Тексас), град у САД у држави Тексас